Albuquerque — cidade norte-americana do estado do Novo México
 Albuquerque (Teresópolis) — distrito do município fluminense de Teresópolis
 Afonso de Albuquerque — militar e político português da Era dos Descobrimentos
 Albuquerque (sobrenome) — apelido português, brasileiro e espanhol

Ver também 
Alburquerque — município da Estremadura espanhola

Desambiguações de topônimos